Sichel und Hammer steht für:

 Sichel und Hammer, früherer Name für die Arbeiter-Illustrierte-Zeitung 
 Goldene Medaille „Sichel und Hammer“, rumänische Auszeichnung
 Serp i Molot, russisches Industrieunternehmen

Siehe auch:
 Hammer und Sichel, politisches Symbol